Příjmení Hoskovec nosí více významných osobností:

 Jiří Hoskovec (1933–2011) – český psycholog
 Ladislav Hoskovec (* 1966) – český muzikolog
 Tomáš Hoskovec (* 1960) – český jazykovědec